Francisco Mera puede referirse a las siguientes personas:

 Francisco Mera (futbolista), futbolista ecuatoriano;
 Francisco Mera (taekwondo), practicante de taekwondo español.